
Termin -{TAC}- ima više značenja.

 Genetički kod za tirozin
 tac (juniks), program koji povezuje linije unazad